Termin ID ima više značenja.

 ISO 3166-1 alpha-2 oznaka za državu u Aziji - 
 ISO 3166-2 ознака за saveznu državu SAD - 
 Islamska Država - nepriznata teroristička država u Aziji
 ID - britanski film iz 1995. godine